Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2016/17 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2016/17 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur drei Mannschaften das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während ŠK Prakovce mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice und dem ŠK Modra je 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 171 Spieler zum Einsatz, von denen 27 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spieler mit je 7,5 Punkten waren Albert Bokros (ŠK Dunajská Streda), Ľubomír Ftáčnik (ŠK Slovan Bratislava), Vladimír Jacko, Teodor Holtman (beide ŠK Prakovce), Wolodymyr Wetoschko (ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice), Filip Haring (TJ INBEST Dunajov) und Andrej Vereš (ŠKŠ Dubnica). Von diesen spielte Vereš 9 Partien, Holtman 10, die übrigen genannten je 11. Mit David Varga (ŠK Dunajská Streda), Maciej Klekowski (ŠK Prakovce), Benjámin Gledura, Branislav Dugovič, Martin Mydlárik (alle ŠK Modra), Zdeno Sukuba (ŠKŠ Dubnica) und Jaroslav Škovran (Šachový klub Sabinov) erreichten sieben Spieler 100 %, von diesen spielte Mydlárik drei Partien, Klekowski, Gledura und Sukuba je zwei, Varga, Dugovič und Škovran je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016), wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; CRO = Kroatien, CZE = Tschechien, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Dunajská Streda

REINTER Humenné

ŠK Slovan Bratislava

ŠK Prakovce

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Modra

Liptovská šachová škola

TJ INBEST Dunajov

ŠKŠ Dubnica

ŠK Osuské

Šachový klub Sabinov

ŠK Strelec Devínska Nová Ves

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2016
Schach 2017